Cao Bằng bezeichnet: 

 Cao Bằng (Provinz), eine vietnamesische Provinz
 Cao Bằng (Stadt), die Hauptstadt dieser Provinz